Matão kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Matão (ort), São Paulo, 
 Matão (kommun), São Paulo, 

Robotskapade Brasilienförgreningar